Rattenberg kan syfta på följande platser:

Tyskland 

 Rattenberg, Bayern – kommun i Bayern, Niederbayern,

Österrike 

 Rattenberg, Österrike – kommun, Tyrolen, Politischer Bezirk Kufstein,